Кондо́м-д’Обра́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Сен-Шели-д’Обрак. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12074.

Коммуна расположена приблизительно в 480 км к югу от Парижа, в 160 км северо-восточнее Тулузы, в 37 км к северо-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 319 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 176 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 130 были экономически активными, 46 — неактивными (показатель активности — 73,9 %, в 1999 году было 72,1 %). Из 130 активных работали 124 человека (71 мужчина и 53 женщины), безработных было 6 (1 мужчина и 5 женщин). Среди 46 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон